Bassiknysna és un gènere monotípic d'arnes de la família Crambidae. Conté només una espècie, Bassiknysna Jansei, que es troba a Sud-àfrica.

Referències 

Crambins